Панатінаїкос (баскетбольний клуб)
 Панатінаїкос (волейбольний клуб)
 Панатінаїкос (футбольний клуб)
 Панатінаїкос (стадіон) — унікальний, єдиний у світі мармуровий стадіон в Афінах.